El Encino kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Nuevo Encino, ort, Tamaulipas, Llera, 
 El Encino, Hidalgo, ort, 
 El Encino, Michoacán de Ocampo, ort, Contepec, 
 El Encino, Querétaro Arteaga, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar